Edenhub ist der Ortsname von

 Edenhub (Scheyern), Ortsteil der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Edenhub (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Edenhub (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern